Glossa () steht für:

 die Gesamtheit der saugenden Mundteile der Schmetterlinge und anderer Insekten
 Glossa (Insekt), den Anhang am Labium der Insekten
 Glossa (Skopelos), Ort in Griechenland
 Glossa (Zeitschrift), linguistische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Glosa
 Gloss
 Glosse